Веенка — топоним в России:

 Веенка — река в Вологодской области, приток Званы
 Веенка — река в Тверской области, приток Оки

См. также 
 Веинка
Вейнка